David Stewart
David Stewart (1800–1858) amerikai szenátor Maryland államból
David Stewart (1947–2018) válogatott skót labdarúgókapus

hasonló néven
David A. Stewart (1952) angol zenész, dalszövegíró, producer
David W. Stewart (1887–1974) amerikai szenátor Iowa államból